HMCS Moncton je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Moncton (K139)
 HMCS Moncton (MM 708)

Moncton